Hardthof ist der Name folgender

Orte:
 Hardthof (Kernen im Remstal), Ortswüstung im Ortsteil Rommelshausen von Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hardthof (Schwieberdingen), Weiler in der Gemeinde Schwieberdingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hardthof, früherer Name von Neuhof (Singen), Wohnplatz im Stadtteil Friedingen von Singen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hardthof (Straubenhardt), Wochenendsiedlung im Gemeindeteil Ottenhausen von Straubenhardt, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Hardthof, historische Bezeichnung des Weißenhof (Weinsberg), heute Wohnplatz der Stadt Weinsberg, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Oberer Hardthof, nichtoffizielle Bezeichnung für ein Viertel in der Kernstadt von Gießen, Landkreis Gießen, Hessen
 Unterer Hardthof, nichtoffizielle Bezeichnung für einen Wohn- und Geschäftskomplex mit künstlerischem Schwerpunkt am westlichen Stadtrand von Gießen, Landkreis Gießen, Hessen

Gebäude:
 Hardthof (Dellbrück), denkmalgeschütztes Anwesen in Dellbrück (Köln)
 Hardthof (Konzen), Anwesen in Konzen, Stadt Monschau

Siehe auch:
 Hardhof
 Harthof